Мононациональная чешская пара Барбара Крейчикова / Катерина Синякова — победительница турнира.

Общая информация 
Мононациональная пара выигрывает французский чемпионат второй год подряд, а чешка выигрывает этот турнир впервые с 2004 года; с тех же пор тянулась беститульная серия представительниц Чехии и на всех турнирах серии. Мононациональная чешская пара последний раз выиграла юниорский турнир Большого шлема в 2001 году и также здесь.

Посев 

  Белинда Бенчич /  Антония Лоттнер (Четвертьфинал)
  'Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова (Титул)
  Ана Конюх /  Кэрол Чжао (Полуфинал)  Дарья Касаткина /  Вероника Кудерметова (Первый раунд)''

<li>  Кэти Бултер /  Кэти Данн (Первый раунд)
<li>  Анетт Контавейт /  Петра Убералова (Первый раунд)
<li>  Алехандра Сиснерос /  Виктория Родригес (Первый раунд)
<li>  Аличе Маттеуччи /  Нина Стоянович (Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
Франция